Siria poate fi:

 Siria, țară din Orientul Mijlociu
 Siria (provincie romană)
 Șiria, sat din județul Arad
 Comuna Șiria, comună din județul Arad